Elbersdorf (Hessen), plaats in de gemeente Dürrröhrsdorf-Dittersbach in de Duitse deelstaat Hessen
 Elbersdorf (Saksen), plaats in de gemeente Spangenberg in de Duitse deelstaat Saksen